|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Birmingham (officieel DFS Classic) van 2004 vond plaats van 7 tot en met 13 juni 2004 in de Engelse stad Birmingham. Het was de 23e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op grasbanen.

De Russin Maria Sjarapova won de titel zowel in het enkel- als in het dubbelspel.

Enkelspel 
Titelverdedigster Magdalena Maleeva was het vierde reekshoofd. Zij bereikte de derde ronde – daarin werd zij uitgeschakeld door Tamarine Tanasugarn.

De als eerste geplaatste Russin Nadja Petrova kreeg een bye voor de eerste ronde, maar verloor meteen haar openingspartij in de tweede ronde.

Het derde reekshoofd, Maria Sjarapova uit Rusland, won het toernooi. In de finale versloeg zij de ongeplaatste Française Tatiana Golovin in drie sets. Sjarapova wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Birmingham op haar naam te schrijven. Het was haar derde WTA-titel, de eerste van 2004.

De Belgische Els Callens strandde in de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelverdedigsters Els Callens en Meilen Tu hadden zich niet als team voor deze editie van het toernooi ingeschreven. De Belgische Callens speelde samen met Shinobu Asagoe uit Japan – zij verloren meteen hun openingspartij. Tu en Tina Križan bereikten de tweede ronde.

Het eerste reekshoofd, María Vento-Kabchi en Angelique Widjaja, strandde in de eerste ronde.

Het ongeplaatste Russische duo Maria Kirilenko en Maria Sjarapova, via een wildcard tot het toernooi toegelaten, won de titel. In de finale versloegen zij het eveneens ongeplaatste koppel Lisa McShea en Milagros Sequera in twee sets. Het was hun eerste (en enige) gezamenlijke titel. Sjarapova had daar­naast twee eerdere dubbel­spel­titels met een andere partner; Kirilenko geen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bronnen 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Birmingham 2004
Birmingham